

Cinema 
 Senza una donna – film del 1943

Musica 
 Senza una donna – singolo di Zucchero Fornaciari del 1987